Der weite Weg der Hoffnung steht für:

 Der weite Weg der Hoffnung (Roman), Roman von Loung Ung (2000)
 Der weite Weg der Hoffnung (Film), US-amerikanisch-kambodschanischer Film von Angelina Jolie (2017)